Fox Lake kan syfta på:

Kanada 

 Fox Lake (Devon), sjö i Nova Scotia, 
 Fox Lake (Goffs), sjö i Nova Scotia, 
 Fox Lake (Timberlea), sjö i Nova Scotia,

USA 

 Fox Lake, Illinois, ort i Lake County,